Preußendorf ist ein deutscher Name von Orten, die heute im Gebiet Polens bzw. Russlands liegen:

Polen:
 Preußendorf, Kreis Deutsch Krone, Westpreußen/Pommern, seit 1945: Prusinowo Wałeckie, Woiwodschaft Westpommern
 Preußendorf, vor 1918: Pruslin, Kreis Ostrowo, Posen, seit 1945: Pruślin, Stadtteil von Ostrówa Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen
 Preußendorf, vor 1940: Wonsosch, 1943–1945: Preußensee, Kreis Schubin/Altburgund, Posen/Wartheland, seit 1945: Wąsosz (Szubin), Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Russland:
 Preußendorf, bis 1938: Klein Pruskehmen, Kreis Insterburg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad
 Preußendorf, bis 1935: Pruszischken, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Brjanskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Neu Preußendorf, Kreis Deutsch Krone, Westpreußen/Pommern, seit 1945: Prusinówko, Woiwodschaft Westpommern